Ерназар може да се отнася за:

Казахстан 
 Ерназар, село в Аколски район, Акмолинска област
 Ерназар, село в Алгински район, Актобенска област
 Ерназар, село в Жамбълски район, Жамбълска област